Volby do Knesetu 2019 (duben)
 Volby do Knesetu 2019 (září)